Little Mary Sunshine – film del 1916 diretto da Henry King
 Little Mary Sunshine – musical teatrale